Niemcy:
 Liepe – dzielnica gminy Rankwitz w powiecie Vorpommern-Greifswald w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie
 Liepe – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Barnim

Zobacz też:
 Liepen